Quatre maisons d'édition portent le nom d’Éditions du Ponant :
 Une société sise à Lausanne, qui a cessé ses activités en 1992
 Une entreprise située à Saint-Sauveur et à Sainte-Anne-des-Lacs, Québec
 Une société installée à Basse-Terre (Guadeloupe), RCS Basse-Terre A 415 057 835
 Une société créée en 2010 à Brest sous le numéro de RCS Brest B 528 701 790

Il existe également une maison intitulée "Éditions des îles du Ponant", dont le siège à Saint-Georges-d'Oléron

Références